Kodeks 058 (Gregory-Aland no. 058) – grecki kodeks uncjalny, paleograficznie datowany na IV wiek. Kodeks stanowiony jest przez 1 pergaminową kartę o rozmiarach 19 na 13 cm, z fragmentami tekstu Ewangelii Mateusza 18,18-19.22-23.25-26.28-29. Tekst pisany jest wczesną uncjałą, w dwóch kolumnach na stronę, 27 linijek w kolumnie.

Tekst 
             recto
 18,18
 ΕΠ[ι της γης ε]
 ΣΤΑΙΔ[εδεμε]
 ΝΕΕΝΤ[ω ουρα]
 ΝΩ ΚΑΙ ΟΣΑ [..]
 ΛΥΣΕΤΕΠΙΤΗΣ
 [γ]ΕΣΕΣΤΑΙΛΕΛΥ
 [μ]ΕΝΑΕΝΤΩΟΥ             18,22
 [ρ]ΑΝΩ                           ΚΙΣΑ[λ]Λ[α εως εβδο]
 [α]ΜΙΝΑΜΗΝΛΕ               ΜΗΚ[ο]ΝΤΛ[κις ε]
 [γ]ΩΥΜΙΝΟΤΙ                   ΠΤΑ     ΔΙΑΤ[ου]
 ΕΑΝΔΥΟΕΞΥΜΩ             ΤΟΟΜΟΙΩΟ[η]ΗΒ[α]
 18,19 ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ       18,23 ΣΙΛΕΙΑΤΩΝΟ[υν̅ον]

             verso
                                       18,28
                                       [οφειλε]ΝΑΥ
                                       [τω εκατον δ]ΗΝΑΠΙΑ
                                       [και κρ[ΑΤΗΣΑΣ
                                       [α]υτονεπνι
                                       ΓΕΝΑΕΓΩΝΑ
                                       ΠΟΔΟΣΕΠΕ[ων]
 18,25
 [αποδοθη]ΝΑΙ                   ΦΕΙΛΕΙΣΠΕΣ[ων]
 18,26 [πεσων]ΟΥΝΟΔΥ     ΟΥΝΟΣΥΝΔΟ[υ]
 [λος]ΠΡΟΣΕΚΥΝΕΙ           18,29 ΛΟΣΑΥΤΟΥΠΑ
 α]ΥΤΩΛΕΓΩΝΚΕ               ΡΕΚΛΛΕΙ ΑΥΤ[ον]
 ΜΑΚΡΟΘΥΜΗΣΟ             ΛΕΓΩΝΜΑΚΡ[ο]
 [ε]ΠΕΜΕΚΑΙΠΑΝ               ΘΥΜΕΣΟΝΕΠΕ

Historia 
Rękopis był badany przez Karl Wessely (1900), J. Karabacek, Gregory (1887). Początkowo był oznaczany przy pomocy siglum Tt, w 1908 roku Gregory dał mu siglum 058.

Grecki tekst kodeksu Kurt Aland zaklasyfikował do kategorii III, jednak z pewnym wahaniem.

Obecnie kodeks przechowywany jest w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Pap. G. 39782) w Wiedniu.

Zobacz też 
 Lista kodeksów majuskułowych Nowego Testamentu

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Austriacka Biblioteka Narodowa
Majuskułowe rękopisy NT
Manuskrypty biblijne z IV wieku